Hans Widmer ist der Name folgender Personen:

* Hans Widmer (Maler) (1872–1925), Schweizer Kunstmaler
 Hans Widmer (Politiker, 1889) (1889–1939), Schweizer Politiker, Stadtpräsident von Winterthur
 Hans Widmer (Unternehmer) (* 1940), Schweizer Unternehmer
 Hans Widmer (Politiker, 1941) (* 1941), Schweizer Politiker (SP), Philosoph und Publizist
 Hans Widmer (Autor) (* 1947), Schweizer Autor und Philologe
 Hans Baur-Widmer (1863–1916), Schweizer Unternehmer und Firmengründer

Siehe auch:
 Hans Wittwer
 Johann Widmer